Termin -{EAH}- ima više značenja.
 5-epiaristolohen 1,3-dihidroksilaza, enzim
 -{Einstein@Home}-, volonterski program